Santa Fe de Bogotá puede referirse a:

 Santafé de Bogotá, capital de Colombia y del departamento de Cundinamarca;
 Santa Fe, localidad número tres del Distrito Capital de Bogotá;
 Santa Fe, barrio ubicado en la Localidad de Los Mártires de Bogotá;
 Santa Fe, institución deportiva de Bogotá.